Misanthrope steht für:

 Misanthrope (Band), eine französische Death-Metal-Band aus La Ferté-sous-Jouarre, die im Jahr 1988 gegründet wurde
 Mis•an•thrope, ein Nu-Metal-Album der US-amerikanischen Band DED

Siehe auch
 Misanthropie, beschreibt die Sichtweise einer Person, welche die Menschen hasst oder zumindest deren Nähe ablehnt